Schad ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sybilla Schad von Mittelbieberach († 1737), Gründerin der Schadschen Stiftung in Frankfurt
 Annette Schad-Seifert (* 1962), deutsche Japanologin und Hochschullehrerin
 Carl Schad (1880–1931), deutscher Architekt

 Christoph Schad (1784–1858), deutscher Handelsmann, Fabrikant und Landtagsabgeordneter 
 Dominik Schad (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Ela Schad († 1617), Opfer der Hexenprozesse in Flörsheim (Erzbistums Mainz), siehe Schad (Familie)
 Franz Daniel Schad von Mittelbiberach (1766–1827), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Gina Schad (* 1984), deutsche Publizistin und Schriftstellerin
 Heinrich Peter Schad (1899–nach 1968), deutscher Journalist
 Helmut Schad (1962–2017), deutsch-schweizerischer Mobilitätsforscher und Autor
 Horst Schad (1930–2017), deutscher Fußball- und Tennisspieler
 Isabelle Schad (* 1970), deutsche Tänzerin und Choreografin
 James Louis Schad (1917–2002), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Camden
 Johann Schad († 1617), Opfer der Hexenprozesse in Flörsheim (Erzbistums Mainz), siehe Schad (Familie)
 Johann Baptist Schad (1758–1834), deutscher Benediktinermönch und Philosoph
 Julius Schad (1824–1900), Stadtschultheiß von Tuttlingen
 Karl Schad (?–1961), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Konstantin Schad (* 1987), deutscher Snowboarder
 Margreth Schad († 1617), Opfer der Hexenprozesse in Flörsheim (Erzbistums Mainz), siehe Schad (Familie)
 Martha Schad (* 1939), freiberufliche Historikerin und Autorin
 Max Schad (* 1983), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Moritz Schad von Mittelbiberach (1821–1902), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Nikolaus Schad (1924–2007), deutscher Mediziner
 Oseas Schadaeus (1586–1626), lutherischer Geistlicher und Chronist im Elsass
 Oskar Schad (1904–1978), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Paul Schad-Rossa (1862–1916), deutscher Kunstmaler, Kopist und Bildhauer
 Peter Schad (* 1952), deutscher Studienrat und Blasmusik-Komponist
 Robert Schad (* 1953), deutscher Bildhauer
 Stephan Schad (* 1964), deutscher Schauspieler
 Uli Schad († 1653), Schweizer Anführer im Bauernkrieg
 Wolfgang Schad (1935–2022), deutscher Evolutionsbiologe und Goetheanist

Siehe auch:
 Schad von Lengenfeld, Adelsfamilie in Niederösterreich (14./15. Jh.)
 Schad von Mittelbiberach, Adelsfamilie in Mittelbiberach, Oberschwaben (15./16. Jh.)
 Christian Schad Museum in Aschaffenburg
 Christian-Schad-Archiv, wissenschaftliches Archiv in Miesbach
 Schadt
 Schaad
 Shad
 Schade
 Schadäus
 Schadsche Stiftung